Mathilde van Saksen (942-1008), een dochter van Herman van Saksen
Mathilde van Saksen (979-1025), een dochter van keizer Otto II
Mathilde van Saksen (1156-1189), echtgenote van Hendrik de Leeuw
Mathilde van Saksen (1172 - 13 januari 1209/1210) een dochter van Hendrik de Leeuw
Mathilde van Saksen (1863-1933), een dochter van George I van Saksen